Александра Бучнева:
 Бучнева, Александра Андреевна (1920—02.1998) — доярка, Герой социалистического труда. 
 Бучнева, Александра Петровна (1920—1984) — бригадир вырубщиц кож, Герой социалистического труда.